Název Březka má více sídel:
 Březka (Libuň), část obce Libuň v okrese Jičín
 Březka (Železnice), část města Železnice v okrese Jičín
 Březka (Velká Bíteš), část města Velká Bíteš v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy